Ait Sedrate Jbel  El kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Ait Sedrate Jbel  El (kommun i Marocko, lat 31,51, long -5,97), Souss-Massa-Draâ, Ouarzazate, 
 Ait Sedrate Jbel  El (kommun i Marocko, lat 31,65, long -5,96), Souss-Massa-Draâ, Ouarzazate, 

Robotskapade Marockoförgreningar